Морнингсајд има више значења:
 Морнингсајд (Јужна Дакота)
 Морнингсајд (Нови Мексико)
 Морнингсајд (Мериленд)